Арцакена ()

 Арцакена — город на севере Сардинии.
 Арцакена — доисторическая культура, существовавшая на Сардинии во второй половине 3 тыс. до н. э.
 Polisportiva Arzachena — футбольный клуб из Арцагкены.